Выборы в Сенат США в Алабаме состоялись 8 ноября 2022 года. Победитель представит штат в верхней палате Конгресса США. 

Действующий сенатор Ричард Шелби был впервые избран в 1986 году и переизбран в 1992 году. В обоих избирательных циклах представлял Демократическую партию. В 1994 году перешёл в Республиканскую партию. Переизбирался в 1998, 2004 и 2010 годах, набирая более 63 % голосов избирателей. На выборах 2016 года опередил кандидата от Демократической партии Рона Крамптона, заручившись поддержкой 64 % проголосовавших. В феврале 2021 года объявил, что не будет добиваться переизбрания на седьмой срок.

Внутрипартийные выборы в Алабаме состоялись 24 мая. Уилл Бойд стал победителем праймериз от Демократической партии. Поскольку ни один из кандидатов-республиканцев не набрал более 50 % голосов, 21 июня состоялся второй тур выборов, в который вышли Кэти Бритт и Мо Брукс. Победу во втором туре одержала Бритт и, таким образом, стала номинантом от Республиканской партии на всеобщих выборах.

Победа Бритт на праймериз Республиканской партии рассматривалась как равносильная победе на всеобщих выборах в ноябре. По результатам всеобщих выборов Бритт одержала уверенную победу и стала первой избранной женщиной-сенатором в истории штата.

Праймериз Республиканской партии  
Ранние опросы показывали, что Мо Брукс лидировал в гонке, заручившись поддержкой 45-го президента Дональда Трампа. Однако в ноябре 2021 года конкуренция существенно возросла: бывшая глава администрации сенатора Ричарда Шелби Кэти Бритт шла плечом к плечу с Бруксом. В марте 2022 года бизнесмен и бывший пилот Майкл Дюрант возглавил гонку, что сподвигло Брукса развернуть рекламную кампанию на телевидении. 23 марта 2022 года, когда Брукс занял третье место в опросе, Трамп отозвал одобрение его кандидатуры и пообещал поддержать нового кандидата. Запланированные на май дебаты между тремя кандидатами были отменены после того, как Дюрант отказался в них участвовать. Второй тур состоялся 21 июня, поскольку ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов. Бритт стала выдвиженцем от партии на всеобщих выборах.

Кандидаты

Номинант 
 Кэти Бритт — бывшая президент и главный исполнительный директор Совета предпринимателей Алабамы, а также бывшая глава администрации сенатора Ричарда Шелби

Участники второго тура 
 Мо Брукс — член Палаты представителей от 5–го округа Алабамы (с 2011 года), кандидат в Сенат США (2017)

Участники первичных праймериз 
 Лилли Бодди
 Карла Дюпри — бизнесвумен
 Майкл Дюрант — бизнесмен, писатель, бывший лётчик ВС США
 Джейк Шейфер — писатель, психолог

Снявшиеся с выборов 
  — посол США в Словении (2019—2021) (кандидат в губернаторы)
 Майк Данн — ветеран корпуса морской пехоты США (кандидат в Сенат Алабамы; поддержал Дюранта)
 Джессика Тейлор — бизнесвумен, кандидат в Палату Представителей от 2-го избирательного округа Алабамы (2020) (поддержала Дюранта)

Отказавшиеся от выдвижения 
 Роберт Адерхолт — член Палаты представителей от 4–го округа Алабамы (с 1997 года) (переизбирается)
  — государственный секретарь Алабамы (с 2015 года), кандидат в Сенат США (2020)
 Барри Мур — член Палаты представителей от 2–го округа Алабамы (с 2021 года) (переизбирается; поддержал Брукса)
 Джефф Сешнс — генеральный прокурор США (2017—2018), сенатор США (1997—2017)
 Ричард Шелби — действующий сенатор от Алабамы (с 1987 года) (поддержал Бритт)
  — вице-губернатор Алабамы (с 2019 года) (переизбирается)

Дебаты и форумы

Первый тур

Опросы 
Графическое представление

Агрегированный источник

Результаты первого тура

Второй тур

Опросы 
Графическое представление

Второй тур
Кэти Бритт vs. Майкл Дюрант

Мо Брукс vs. Майкл Дюрант

Результаты второго тура

Праймериз Демократической партии

Кандидаты

Номинант 
 Уилл Бойд — пастор, бывший председатель Демократической партии округа Лодердейл и вечный кандидат

Участники праймериз 
 Брендон Дин — руководитель кампании X Policy и мэр  (2016—2017)
 Лэнни Джексон — ветеран, кандидат на пост мэра Бирмингема (2017)

Исключены из бюллетеня 
 Виктор Кит Уильямс — активист, преподаватель права и кандидат от Республиканской партии в Сенат США от штата Виргиния (2020)

Отказавшиеся от выдвижения 
 Даг Джонс — сенатор США от штата Алабама (2018—2021)
 Терри Сьюэлл — член Палаты представителей от 7–го округа Алабамы (с 2011 года) (переизбирается)

Дебаты и форумы

Опросы

Результаты

Либертарианская партия 
Праймериз Либертарианской партии не проводились. Вместо этого кандидат получил официальное выдвижение.

Номинант 
  — бывший профессор Обернского университета

Независимые кандидаты

Снявшиеся или дисквалифицированные 
 Адам Бауэрс — профессор лесного хозяйства в , ветеран корпуса морской пехоты США
 Джармал Джаббер Сандерс — священник

Всеобщие выборы

Предвыборная статистика 
Обозначения:
 Р — равенство
 НП — небольшое преимущество
 ДП — достаточное преимущество
 СП — существенное, но преодолимое преимущество
 ОП — огромное преимущество

Опросы

Результаты

Примечания 
Комментарии

Примечания

Ссылки 
Официальные сайты кампаний кандидатов:
 Сайт кампании Адама Бауэрса
 Сайт кампании Уилла Бойда
 Сайт кампании Кэти Бритт
 Сайт кампании Мо Брукса
 Сайт кампании Брэндона Дина
 Сайт кампании Карлы Дюпри
 Сайт кампании Майкла Дюранта
 Сайт кампании Джейка Шейфера

Выборы в Сенат США в Алабаме
2022 год в Алабаме